Мольтерер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мольтерер, Андреас (нем. Andreas «Anderl» Molterer; род. 8 октября 1931, Кицбюэль, Австрия) — австрийский горнолыжник.
 Мольтерер, Вильгельм (нем. Wilhelm Molterer; род. 14 мая 1955, Штайр) — австрийский политик.